Pietro Durazzo (1560-1631)
Pietro Durazzo (1632-1699)